Имадуддин, Имад ад-Дин, Эмадеддин (араб.عماد الدين, «опора веры») — мусульманское имя, однокоренное с именами Имад (см. Имад Мугния), Имадулислам (опора ислама), Имадуддавла (опора государства).

 Имад ад-Дин Занги — основатель династии Зангидов (Сирия, Ирак).
 Имадеддин Исмаил Абу-ль-Фида ((1273—1331) —арабский историк и географ.
 Имадеддин Насими (1369—1417) — азербайджанско-персидский поэт.
 Мухаммад Имадуддин I (1580—1648) — мальдивский султан.
 Мухаммад Имадуддин VI (1868—1932) — мальдивский султан
 Имадуддин Лахиз (1830—1900) — писатель из города Панипат (штат Харьяна) перешедший в христианство.

Отчество:
 Гаджиев, Магомет Имадутдинович — советский герой-подводник.

Арабские имена